Сезон 2022 года стал четвёртым сезоном в истории чемпионата Формула-3, созданного в результате решения Международной автомобильной федерации об объединении GP3 и Чемпионата Европы Формулы-3 и был чемпионатом по кольцевым автогонкам среди болидов с открытыми колёсами. Чемпионат предоставлял гонки поддержки для этапов Формулы-1 сезона 2022. Все участники чемпионата выступали на болидах Dallara F3 2019.

Французский гонщик Виктор Мартен из команды ART Grand Prix стал чемпионом, команда Prema Racing завоевала титул в командном зачёте.

Команды и гонщики 
Команды имеют право выставить на гонку по три болида.

Календарь 
Предварительная версия календаря была представлена 15 октября 2021 года. Каждый из этапов состоит из двух гонок: основной, продолжительность которой равна примерно 45 минутам, и спринтерской, продолжительность которой равна примерно 40 минутам.

Изменения в регламенте

Спортивный 
 Формула-3 вернётся к формату уик-энда с двумя гонками. В субботу будет проводится одна спринтерская гонка, в воскресенье — основная. Квалификация будет определять стартовую решётку основной воскресной гонки. Стартовая решётка субботнего спринта будет реверсивной — гонщики, занявшие первые 12 мест в квалификации, стартуют в обратном порядке.
 Изменена система начисления очков в спринтерской гонке:

Помимо этого, за поул-позицию в воскресной гонке будет начисляться 2 очка, а за быстрый круг в гонке — 1 очко.

 Изменена система начисления очков в случае досрочного завершения гонок:

Очки начисляются, если пройдено более двух кругов в боевом режиме (вне режима машины безопасности). Очки за быстрый круг начисляются, если пройдено более 50 % запланированной дистанции. Полные очки начисляются, если пройдено более 75 % запланированной дистанции.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисление очков 
Очки в воскресной гонке

Очки в субботнем спринте

Личный зачёт 

† — Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90 % её дистанции.

Командный зачёт 

† — Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90 % её дистанции.

См. также 
 Формула-1 в сезоне 2022
 Формула-2 в сезоне 2022

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

ФИА Формула-3
2022 год в автоспорте
Сезоны формульных гонок
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-3
Гонки поддержки Формулы-1
Формула 3 в сезоне 2022